Lössl, Loessl oder Lößl ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Lössl (* 1966), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Claudia Lössl (Autorin) (1975–2015), deutsche Fantasyautorin
 Franz Xaver Lössl (1801–1885), österreichischer Architekt
 Friedrich von Lössl (1817–1907), deutscher Ingenieur
 Hans Georg Lößl (* 1940), deutscher Theologe
 Jonas Lössl (* 1989), dänischer Fußballspieler
 Josef Lössl (* 1964), deutscher römisch-katholischer Theologe
 Rudolf Lössl (1872–1915), österreichisch-böhmischer Politiker
 Susanne von Loessl (* 1941), deutsche Schauspielerin und Autorin

Siehe auch:
 Lössel